Peter Nilsson eller Peter Nilson kan avse:

 Peter Nilson – född 1937, astronom och författare
 Peter Nilsson (författare) – född 1950, poet och författare
 Peter Nilsson (fotbollsspelare) – född 1958
 Peter Nilsson (fotbollsspelare född 1987)
 Peter Nilsson (naturmålare) – född 1961
 Peter Nilsson (ishockeyspelare född 1953)
 Peter Nilsson (ishockeyspelare född 1962)
 Peter Nilsson (företagsledare) – född 1966
 Peter Nilsson (fotbollsspelare född 1974)